Abbatiale Notre-Dame est le nom de plusieurs églises abbatiales : 
 Abbatiale Notre-Dame-et-Saint-Edme de Pontigny ;
 Abbatiale Notre-Dame d'Ambronay ;
 Abbatiale Notre Dame à Lessay ou abbaye Sainte-Trinité de Lessay ;
 Abbatiale Notre-Dame de Mouzon ;
 Abbatiale Notre-Dame-la-Blanche de Selles-sur-Cher ;
 Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents et Saint-Pierre ;
 Abbatiale Notre-Dame, Payerne dans le canton de Vaud.

Voir aussi  
 , 
 , 
  
 ,
 , 
 ,
 , 
 .

NotreDame
~